Війт — обрана, здебільшого з заможного населення службова особа, що очолювала магістрат.
 Війт (оповідання) — твір Леся Мартовича.